Abstracción puede referirse a:
 La abstracción, acto mental en el que se aísla conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto, y se piensa qué es, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión.
 La abstracción; en psicología, proceso que implica reducir los componentes fundamentales de información de un fenómeno para conservar sus rasgos más relevantes con el objetivo de formar categorías o conceptos.
 La abstracción; en computación, aislamiento de un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan.
 La capa de abstracción; en computación, manera de ocultar los detalles de implementación de ciertas funcionalidades.
 La inversión de abstracción; en computación, antipatrón que tiene lugar cuando una interfaz no expone las funcionalidades requeridas por los usuarios.

Enlaces externos